Tupakkikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tupakkikari (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Tupakkikari (ö i Mellersta Österbotten), Karleby, 

Robotskapade Finlandförgreningar